Hudilaran oder Hudi Laran steht für:

 Hudilaran (Aissirimou), eine osttimoresische Aldeia im Suco Aissirimou der Gemeinde Aileu
 Hudilaran (Bairro Pite), ein Stadtteil der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili im Suco Bairro Pite